Линия текущего контроля (ЛТК) — граница между Индией и Китайской Народной Республикой (КНР). Имеет 4057 км в длину, проходит вдоль трех северных индийских штатов: на западе (Ладакх, Кашмир), по середине (Уттаракханд, Химачал) и на востоке (Сикким, Аруначал). Премьер-министр Китая Чжоу Эньлай впервые использовал это название в письме премьер-министру Индии Неру от 24 октября 1959 года.

В письме от 7 ноября 1959 Чжоу сказал Неру, что ЛТК состояла из «так называемых линии Мак-Магона на востоке и линии, до которой каждая сторона осуществляет фактический контроль на Западе». Во время китайско-индийской войны (1962), Неру утверждал, что не знает, где проходит эта линия: «Нет смысла и значения в китайском предложении отойти на двадцать километров от того, что они называют „линией текущего контроля“. Что это за „линия контроля“? Это место где они спровоцировали агрессию в начале сентября? Продвинулись на сорок или шестьдесят километров благодаря вопиющей военной агрессии и предлагают отойти на двадцать километров, при условии согласия обеих сторон сделать это. Это обманчивое положение, которое не может обмануть никого».

Чжоу ответил, что ЛТК проведена «в основном по-прежней линии фактического контроля, существующей между китайской и индийской сторонами на 7 ноября 1959 года. Говоря конкретно, в восточном секторе она совпадает в основном с линией Мак-Магона, а в западном и среднем секторах проходит в основном по традиционной линии, которую неизменно указывает Китай».

Термин «ЛТК» получил юридическое признание в китайско-индийских соглашениях, подписанных в 1993 и 1996 годах. В 1996 году государствами принята резолюция: «Деятельность ни одной из сторон не должна выходить за линию текущего контроля». Китай нарушал линию текущего контроля более чем 500 раз с 2010 года.

Примечания

Ссылки 
 Why China is playing hardball in Arunachal by Venkatesan Vembu, Daily News & Analysis, 13 May 2007

Китайско-индийские конфликты